

Bułgaria 
 Asenowo – wieś w obwodzie Jamboł
 Asenowo – wieś w obwodzie Plewen
 Asenowo – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo